Corund se poate referi la:
 Comuna Corund, Harghita
 satul Corund, Harghita, reședință a comunei cu același nume
 satul Corund, Satu Mare, aparținând administrativ de Comuna Bogdand
 Râul Corund, situat în județele Harghita și Mureș